

Patronyme 

 Anthony Fainga'a, joueur australien de rugby à XV ;
 Colby Fainga'a, joueur australien de rugby à XV ;
 Folau Fainga'a, joueur australien de rugby à XV ;
 Saia Fainga'a, joueur australien de rugby à XV ;
 , joueur australien de rugby à XIII ;
 , joueur australien de rugby à XV.